Název Ryžoviště může mít následující významy:
 Ryžoviště (okres Bruntál) – obec (bývalé město) v okrese Bruntál
 Ryžoviště (Harrachov) – část obce Harrachov v okrese Jablonec nad Nisou

případně v podobě Rýžoviště
 rýžoviště (naleziště) – místo, kde je rýžováním získáváno ze zlatonosných náplavů zlato
 rýžové pole – pole s osetou rýží

Související články 
 Brunšov = Brunnenseifen (rýžoviště)

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno